Фербер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Фербер, Иван Яковлевич (1743—1790) — известный шведский минералог и знаток горного дела.
 Фербер, Мориц Рудольф (Moritz Rudolph; 1805—1875) — минералог, в честь него был назван минерал ферберит Fe[WO4].
 Фербер, Стивен (род. 1953) — английский учёный.
 Фербер, Эдна (1885—1968) — американская писательница, сценарист и драматург. См. также 
 «Манн, Иванов и Фербер» — московское издательство деловой литературы, начавшее свою деятельность в 2005 году.